Heinrich-Heine-Allee steht für:
 Heinrich-Heine-Allee (Bad Berka), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Berka
 Heinrich-Heine-Allee (Düsseldorf)
 Heinrich-Heine-Allee (Eisenhüttenstadt), siehe Liste der Baudenkmale in Eisenhüttenstadt

 U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee

Siehe auch:
 Heinrich-Heine-Allee
 Heinrich-Heine-Platz
 Heinrich-Heine-Straße
 Heinestraße